Oratorio di San Vito – oratorio di Bellinzago Novarese
 Oratorio dei Santi Vito, Modesto, Crescenzia – oratorio  di Casaloldo
 Oratorio di San Vito – Palermo